Teresita ist der Name folgender

Personen:
 Teresita von Freyberg-Eisenberg († 2009), uruguayische Adelige
 Teresita Bramante Vallana (* 1977), Sportlerin

Orte:
 Santa Teresita (Batangas), philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Batangas
 Santa Teresita (Buenos Aires), Badeort im östlichen Argentinien
 Santa Teresita (Cagayan), Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Cagayan

in den Vereinigten Staaten:
 Teresita (Kentucky)
 Teresita (Missouri)
 Teresita (North Carolina)
 Teresita (Oklahoma)